Arrild (plaats), plaats in Denemarken
 Arrild (parochie), parochie in Denemarken